Puente de Brooklyn–City Hall/Calle Chambers puede referirse a las siguientes estaciones del Metro de Nueva York en Manhattan:

 Puente de Brooklyn–City Hall (línea de la Avenida Lexington), servida por los trenes del servicio 
 Calle Chambers (línea de la Calle Nassau), servida por los trenes del servicio .

Estas estaciones forman parte del complejo interconectado con transferencias gratis en ellas.

Estaciones del Metro de Nueva York